Ghez  est un nom de famille notamment porté par :

 Andrea Ghez (1965- ), astronome américaine ;
 Gilles Ghez (1945- ), plasticien français ;
 Oscar Ghez (1905-1998), entrepreneur et collectionneur français.

Homonymie de patronyme